Джон Леконт:
 Леконт, Джон Иттон (1784—1860) — американский ботаник, зоолог, натуралист и инженер.
 Леконт, Джон Лоренс (1825—1883) — американский натуралист и энтомолог, сын Джона Иттона Леконта.
 Леконт, Джон Лоренс (1825—1883) — американский натуралист и энтомолог, сын Джона Иттона Леконта.